Juegos Olímpicos de Lake Placid puede referirse a:
Juegos Olímpicos de Lake Placid 1932, III Juegos Olímpicos de Invierno.
Juegos Olímpicos de Lake Placid 1980, XIII Juegos Olímpicos de Invierno.